Quick-Change () steht für:
 Eine Technik des schnellen Kostümwechsels, siehe Quick-Change (Bühne)
 Eine Technik im Verkehrsflugzeugbau, die es ermöglicht Maschinen bestimmter Flugmuster so auszurüsten, dass sie relativ schnell und ohne Eingriffe in die Struktur des Rumpfes, von Frachtern in Passagiermaschinen (und umgekehrt) umgerüstet werden können. Dies ermöglicht den Fluggesellschaften eine hohe Flexibilität ihrer Flotte.
 Den englischen Titel des Filmes Ein verrückt genialer Coup
 Eine US-amerikanische Thrash-Metal-Band, siehe Quick Change (Band)